

Pessoas
Ivan Pavlov
Yakov Pavlov

Outros
7008 Pavlov
Pavlov (distrito de Břeclav)

Desambiguações de sobrenomes